Якуб, Йа‘куб  — арабское имя и фамилия.

 Якуб — исламский пророк, внук пророка Ибрахима (Авраама).
 Якуб аль-Фасави (ум. 890 г.) — автор «Большой истории» и «Шейхства».

Фамилия
 Якуб, Антонио (род. 2002) — финский и шведский футболист.
 Якуб, Мухаммед (ум. 1979) — афганский военный деятель, подполковник.
 Якуб, Роман (род. 1958) — композитор, доктор музыкальных наук (Бостонский университет, США, 1999), родился на Украине.
 Якуб, Сельма (род. 1971) — британская мусульманская активистка левого и антивоенного движения.
 Якуб, Септар Мехмет (1904—1991) — румынский крымскотатарский юрист, философ, глава татарской общины Румынии и верховный муфтий Румынии.

См. также 
 Абу Якуб